A Revista Graça/Show da Fé é uma publicação mensal da Igreja Internacional da Graça de Deus, produzida pela Graça Editorial, de tiragem de 116.000 exemplares; distribuída aos assinantes e gratuitamente aos colaboradores do ministério. Foi criada em agosto de 1999 por intermédio do fundador da Igreja, Missionário R.R. Soares.

Colunistas 
 Abraão de Almeida 
 R. R. Soares
 Rogério Postigo

Ligações externas 
 Pr. Abraão de Almeida
 Site Oficial do Vereador Dr.Jorge Manaia
 Igreja Internacional da Graça de Deus

Revistas religiosas do Brasil
Igreja Internacional da Graça de Deus
Fundações no Brasil em 1999